YGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gods Narrows (Manitoba) (Canada)